Demoludy – potoczne określenie bloku wschodniego
 „Demoludy” – międzynarodowy festiwal teatralny organizowany przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Zobacz też 
 Demokracja ludowa